

Film
 Die weiße Rose – film del 1915 diretto da Franz Hofer
 Die weiße Rose – film del 1920 diretto da Max Obal
 Die weiße Rose – film del 1982 diretto da Michael Verhoeven

e anche
 Die weißen Rosen – film del 1916 diretto da Urban Gad

Letteratura 
La rosa bianca (Die weiße Rose) – romanzo di B. Traven del 1929

Pagine correlate 
Rosa Bianca (disambigua)